Königsgebetbuch bezeichnet das Gebetbuch eines Königs. Einige wenige Exemplare haben sich bis in die heutige Zeit erhalten können:

 Gebetbuch Karls des Kahlen, entstanden zwischen 846 und 869 
 Gebetbuch Ottos III., entstanden zwischen 984 und 991 
 Gebetbuch Karls des Kühnen, entstanden um 1470
 Gebetbuch Jakobs IV., entstanden um 1503 
 Gebetbuch Maximilians I., entstanden 1514/1515

Siehe auch:
 Kaiserliches Menologium
 Menologion Basileios’ II.